Miraflores peut se référer à :

Toponymie

Argentine 
 Miraflores, localité argentine située dans la la province de Buenos Aires ;
 Miraflores, localité argentine située dans la province de Catamarca ;
 Miraflores, localité argentine située dans la province du Chaco et dans le département de General Güemes ;
 Miraflores, localité argentine située dans la province de Jujuy ;
 Miraflores, localité argentine située dans la province de La Rioja

Colombie 
 Miraflores, municipalité située dans le département de Boyacá;
 Miraflores, municipalité située dans le département de Guaviare.

Espagne 
 Miraflores de la Sierra, localité située dans la communauté autonome de Madrid ;
 Miraflores, San Roque.

Panama 
 Miraflores,  situé dans le district d'Almirante, province de Bocas del Toro.

Pérou 
 District de Miraflores, un des 43 districts de la province de Lima.

Évènements 
 Prise de Miraflores, attaque menée par les FARC le  dans le département de Guaviare, en Colombie.